Willeysthenelais är ett släkte av ringmaskar. Willeysthenelais ingår i familjen Sigalionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Willeysthenelais